Два корабля Королевского флота носили название HMS Astute, означающее проницательность и быстроту ума:

 HMS Astute (P447) — подводная лодка типа Amphion; спущена на воду в 1945. Застала Вторую Мировую войну, но в боевых действиях не участвовала. Отправлена на слом в 1970.
 HMS Astute (S119) — атомная подводная лодка, головной корабль типа Astute, заложена в 2001, спущена на воду в 2007.